Saint-Robert – comune canadese del Québec
 Saint-Robert – comune francese nel dipartimento di Corrèze
 Saint-Robert – comune francese nel dipartimento di Lot e Garonna